Волейбольные турниры Африканских игр — соревнования для национальных сборных команд стран Африки, проводимые в рамках Африканских игр под эгидой Африканской конфедерации волейбола (CAVB) и Высшего совета спорта в Африке (CSSA).

Первые Всеафриканские игры прошли в 1965 году. Поначалу проводились нерегулярно, но с 1987 установлена периодичность — раз в 4 года в сезон, предшествующий олимпийскому. Мужской волейбол включён в программу соревнований уже в 1965 году (I игры). Женский дебютировал на III играх в 1978 году. С 2015 Игры изменили название на Африканские.

В соревнованиях мужских команд наибольшее количество побед в турнирах на счету Египта — 5. Четырежды побеждал Камерун, дважды — Алжир и один раз — Тунис. У женщин 5 раз первенствовала Кения, трижды — Алжир и по одному разу Египет и Нигерия.

Призёры Африканских игр

Мужчины

Женщины 

Волейбольные соревнования в Африке